Tenisový turnaj ATP Regions Morgan Keegan Championships 2012 se konal ve dnech 17. – 26. února v americkém Memphisu v hale na kurtech s tvrdým povrchem oddílu Racquet Club of Memphis. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 500 series. Odměny činily 1 100 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  John Isner (čtvrtfinále)
  Andy Roddick (1. kolo)
  Radek Štěpánek (semifinále)
  Milos Raonic (finále)
  Alex Bogomolov (1. kolo)
  Julien Benneteau (1. kolo)
  Kevin Anderson (2. kolo)
  Bernard Tomic (1. kolo)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi divokou kartu do turnaje:
  Ryan Harrison
  Sam Querrey
  Jack Sock

Následující hráči se probojovali do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Robby Ginepri
  Robert Kendrick
  Jesse Levine
  Bobby Reynolds

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

|RD1-seed01=5
|RD1-team01= A Bogomolov, Jr.
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=4
|RD1-score01-3=65
|RD1-seed02=
|RD1-team02= O Rochus
|RD1-score02-1=1
|RD1-score02-2=6
|RD1-score02-3=77

|RD1-seed03=WC
|RD1-team03= R Harrison
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=2
|RD1-score03-3=6
|RD1-seed04=WC
|RD1-team04= J Sock
|RD1-score04-1=3
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=4

|RD1-seed05=Q
|RD1-team05= R Kendrick
|RD1-score05-1=3
|RD1-score05-2=66
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= S Stachovskij
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=78
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= E Gulbis
|RD1-score07-1=2
|RD1-score07-2=63
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=4
|RD1-team08= M Raonic
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=77
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=6
|RD1-team09= J Benneteau
|RD1-score09-1=65
|RD1-score09-2=66
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= P Petzschner
|RD1-score10-1=77
|RD1-score10-2=78
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=Q
|RD1-team11= J Levine
|RD1-score11-1=62
|RD1-score11-2=4
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= Ł Kubot
|RD1-score12-1=77
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=PR
|RD1-team13= B Becker
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= D Sela
|RD1-score14-1=4
|RD1-score14-2=1
|RD1-score14-3=

|RD1-seed15=
|RD1-team15= X Malisse
|RD1-score15-1=710
|RD1-score15-2=7
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=2
|RD1-team16= A Roddick
|RD1-score16-1=68
|RD1-score16-2=5
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=
|RD2-team01= O Rochus
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=7
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=WC
|RD2-team02= R Harrison
|RD2-score02-1=4
|RD2-score02-2=5
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03= S Stachovskij
|RD2-score03-1=4
|RD2-score03-2=4
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=4
|RD2-team04= M Raonic
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=
|RD2-team05= P Petzschner
|RD2-score05-1=65
|RD2-score05-2=2
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=
|RD2-team06= Ł Kubot
|RD2-score06-1=77
|RD2-score06-2=6
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=PR
|RD2-team07= B Becker
|RD2-score07-1=77
|RD2-score07-2=6
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=
|RD2-team08= X Malisse
|RD2-score08-1=64
|RD2-score08-2=4
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=
|RD3-team01= O Rochus
|RD3-score01-1=3
|RD3-score01-2=63
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=4
|RD3-team02= M Raonic
|RD3-score02-1=6
|RD3-score02-2=77
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=
|RD3-team03= Ł Kubot
|RD3-score03-1=5
|RD3-score03-2=65
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=PR
|RD3-team04= B Becker
|RD3-score04-1=7
|RD3-score04-2=77
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=4
|RD4-team01= M Raonic
|RD4-score01-1=6
|RD4-score01-2=6
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=PR
|RD4-team02= B Becker
|RD4-score02-1=4
|RD4-score02-2=4
|RD4-score02-3=
}}

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (vítězové)'  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (1. kolo)
  Franntišek Čermák/  Filip Polášek (čtvrtfinále)
  Santiago González /  Christopher Kas (1. kolo)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

U.S. National Indoor Tennis Championships
Tenis v USA v roce 2012
ATP World Tour 2012